Mosh steht für:
 Mosh (Lied), ein Lied des US-amerikanischen Rappers Eminem
 Mosh (Sendung), eine ehemalige Fernsehsendung über Metal auf RTL
 Mosh (Software), eine Verbesserung von SSH für den Fernzugriff auf die Kommandozeile
 Mosh, das südostasiatische Volk der Arakanesen
 Moshing, eine Form von Gruppentanz bei Rockkonzerten; siehe Moshpit
 Mosh36, ein deutscher Rapper

MOSH steht für:
 Mineral Oil Saturated Hydrocarbons, siehe MOSH/MOAH

Siehe auch:
 Mosch

Abkürzung